Koivujärvi kan syfta på ett antal insjöar

Finland
Koivujärvi (sjö i Lappland), 
Koivujärvi (sjö i Norra Österbotten, lat 65,45, long 28,08), 
Koivujärvi (sjö i Norra Österbotten, lat 65,45, long 27,97), 
Koivujärvi (sjö i Norra Savolax, lat 63,48, long 26,25),  (26,07 km²)
Koivujärvi (sjö i Norra Savolax, lat 63,00, long 26,77), 
Koivujärvi (sjö i Birkaland), 
Koivujärvi (sjö i Kannonkoski, Mellersta Finland, Finland),  (75,3 ha)

Sverige
Koivujärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 750281-175561), sjö i Kiruna kommun,  (5,19 ha)
Koivujärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 751119-172367), sjö i Kiruna kommun,  (4,33 ha)

Se även
Björksjön
Koijujärvi

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn